Mimika ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Papua Tengah auf der Insel Neuguinea. Stand 2020 leben hier circa 311.500 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Mimika ist die Stadt Timika.

Geographie 

Mimika liegt im Süden der Provinz Papua Tengah. Im Norden grenzt es an die Regierungsbezirke Dogiyai, Deiyai, Paniai, Puncak und Lanny Jaya (Provinz Papua Pegunungan). Im Osten grenzt Mimika an die Kabupaten Nduga (Provinz Papua Pegunungan) und Asmat (Provinz Papua Selatan). Der Süden wird vom Meer abgegrenzt. Im Westen reicht Mimika an die Provinz Papua Barat. Administrativ unterteilt sich Mimika in 18 Distrikte (Distrik) mit 132 Dörfern (Kampung) und 19 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Mimika 311.584 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 14 Personen pro Quadratkilometer. Circa 49 Prozent der Einwohner sind Protestanten, 29 Prozent Muslime und 22 Prozent Katholiken. Daneben gibt es noch eine kleine Minderheit an Hindus, Buddhisten und Konfuzianern.

Weblinks 

 Offizielle Webpräsenz (indonesisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Papua Tengah
Geographie (Neuguinea)